Swamp Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Swamp Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Swamp Creek (Copperfield River), Nebenfluss des Copperfield River in Queensland
 Swamp Creek (King River), Nebenfluss des King River (Coleman River) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Swamp Creek (Sammamish River), Nebenfluss des Sammamish River im Bundesstaat Washington